

Astronomia
Eratosthenes – cratere lunare
3251 Eratosthenes – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Eratostene (disambigua)